Жан-Дамье́н Шевалье́ (1682 — 18 октября 1755, Париж (в ЭСБЕ годы жизни указаны как 1700—1770)) — французский медик и ботаник.

Родился в деревне Ангр. Получив медицинское образование, отправился работать врачом во французскую колонию Сан-Доминго. Там активно занимался ботаническими исследованиями, составив, в частности, несколько каталогов местных лекарственных растений с описанием их целебных свойств. Работал также на Французских Антилах.

Главные работы: Lettre sur les maladies de Saint-Domingue (ib., 1752); Chirurgie complète (ib., 1752).

Примечания

Источники

Ссылки 
 Статья в La Grande Encyclopédie (фр.).

Медики Франции
Персоналии по алфавиту